Gornji Zovik est un toponyme qui peut désigner :
Gornji Zovik, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans le district de Brčko ;
Gornji Zovik, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Hadžići, dans le canton de Sarajevo et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.

Voir aussi 
Zovik
Donji Zovik